Salawa ist der Familienname folgender Personen:

 Aniela Salawa (1881–1922), polnische Mystekerin
 Kitione Salawa (* 1976), fidschianischer Rugby-Union-Spieler